La Estancia kan syfta på följande platser:

Honduras 

 La Estancia, Yoro, 
 La Estancia, Olancho,

Mexiko 

 La Estancia, Tabasco, Tenosique, 
 Candelaria la Estancia, ort, Oaxaca, Villa Sola de Vega, 
 La Estancia, San Marcos, 
 La Estancia, Durango, 
 La Estancia, San Juan del Río, 
 La Estancia, Tierra Blanca, 
 La Estancia, Huandacareo, 
 La Estancia, Hidalgo, 
 La Estancia, Morelia, 
 La Estancia, Huajuapan de León, 
 La Estancia, delstaten Mexiko, 
 La Estancia, Jerécuaro, 
 La Estancia, Zacatecas, 
 La Estancia, Queréndaro, 
 La Estancia, Santa Cruz Tayata, 
 La Estancia, San Luis Potosí, Zaragoza, 
 La Estancia, Victoria, 
 La Estancia, Veracruz, 
 La Estancia, Tamazula de Gordiano, 
 La Estancia, Doctor Mora, 
 La Estancia, Zirándaro, 
 La Estancia, Yahualica de González Gallo, 
 La Estancia, Tolimán, 
 La Estancia, Chiapas, Chilón, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar